Спринг:

 Спринг, Кристофер (род. 1984) — австралийский и канадский бобслеист, пилот.
 Спринг, Ричард, барон Ризби (род. 1965) — британский политик.
 Спринг, Шервуд Кларк (род. 1944) — астронавт НАСА. Совершил один космический полёт на шаттле: STS-61B (1985, «Атлантис»)
  — река, протекающая в штатах Канзас, Миссури и Оклахома.

См. также 
 Спринг Вэлли
 Spring